Dansk Varmblod kan henvise til flere artikler.

Dansk Varmblod (hesterace) – en hesterace 
Dansk Varmblod (organisation) – organisation for ejere af ovennævnte hesterace